Ziat Assiatovitch Païguine - en russe :  et en anglais :  -  (né le  à Penza, en Russie) est un joueur russe de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Païguine débute avec le Irbis Kazan pendant la saison 2011-2012. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la KHL 2012 par le Ak Bars Kazan en protégeant leurs droits sur le joueur. Il commence sa carrière dans la KHL en 2014.  Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2015 par les Oilers d'Edmonton. Le , il est échangé au HK Sotchi. 

Païguine signe un contrat d'entrée avec les Oilers le . Il joue 5 parties en 2016-2017 avec les Condors de Bakersfield. En 2017-2018, il débute la saison avec les Condors et après 7 parties dans la LAH, encore une fois sans avoir inscrit un seul point, il décide de repartir en Russie avec le Lokomotiv Iaroslavl.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2011-2012|| Irbis Kazan|| MHL B|| 35|| 6|| 12|| 18|| 38|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|rowspan=2|2012-2013|| Bars Kazan|| MHL|| 46|| 3|| 9|| 12|| 16|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| Irbis Kazan|| MHL|| 8|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Bars Kazan|| MHL|| 47|| 3|| 8|| 11|| 14|| 12|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|rowspan=2|2014-2015|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 33|| 1|| 1|| 2|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Bars Kazan|| VHL|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=3|2015-2016|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 8|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Bars Kazan|| VHL|| 10|| 1|| 4|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Sotchi|| KHL|| 37|| 9|| 18|| 27|| 8|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|rowspan=2|2016-2017|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 17|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Bars Kazan|| VHL|| 17|| 5|| 2|| 7|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Condors de Bakersfield|| LAH|| 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018|| Condors de Bakersfield|| LAH|| 7 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018|| Lokomotiv Iaroslavl|| KHL|| 12|| 0|| 1|| 1|| 4|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|rowspan=3|2018-2019|| Lokomotiv Iaroslavl|| KHL|| 8|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lada Togliatti|| VHL|| 14|| 2|| 7|| 8|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Sotchi|| KHL || 23|| 2|| 8|| 10|| 2|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2019-2020 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 52|| 5|| 7|| 12|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2020-2021 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 40|| 6|| 8|| 14|| 16|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2021-2022 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 46|| 5|| 11|| 16|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Timrå IK || SHL || 12|| 1|| 3|| 4|| 8|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2022-2023 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Avangard Omsk || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2015 || align="left"|Championnat du monde junior || 7 || 1 || 2 || 3 || 20 || +7 || align="left"| Médaille d'argent

Références 

Naissance en février 1995
Naissance à Penza
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ak Bars Kazan
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HK Sotchi
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Timrå IK
Joueur de l'Avangard Omsk